Trevor Smith peut désigner :
 Trevor Smith (1937-2021), universitaire et homme politique britannique ;
 Trevor Smith (1949-), joueur de hockey sur gazon australien ;
 Trevor Tahiemen Smith, Jr. (1972-), rappeur, producteur et acteur américain ;
 Trevor Smith (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.